Boblitz bezeichnet:

 einen Ortsteil von Bautzen, siehe Boblitz (Bautzen)
 einen Ortsteil von Lübbenau/Spreewald, siehe Boblitz (Lübbenau/Spreewald)
 die dort befindliche Anschlussstelle der Spreewald-Autobahn